Die evangelisch-lutherische, denkmalgeschützte Kirche St. Bartholomäus steht in Oberwirbach, einem Ortsteil der Stadt Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt in Thüringen. Die Kirchengemeinde Oberwirbach gehört zum Pfarrbereich Hoheneiche im Kirchenkreis Rudolstadt-Saalfeld der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Beschreibung 
Die Saalkirche wurde im frühen 13. Jahrhundert gebaut. Sie hat einen Chorturm im Osten, an den sich eine Apsis anschließt. Um 1710 erhielt der rechteckige Turm ein schiefergedecktes oberes Geschoss für die Glockenstube, auf dem eine Haube sitzt, bekrönt von einer Turmkugel. Das Langhaus ist mit einem Satteldach bedeckt. Das Innere des Kirchenschiffs, es hat die Breite des Chors, ist flachgedeckt und wird zur Apsis durch Gurtbögen geöffnet. In der Nordostecke des Chors steht ein Sakramentshaus aus dem späten 15. Jahrhundert. Die Orgel mit 11 Registern, verteilt auf 2 Manuale und Pedal, wurde 1877 von Adam Eifert gebaut.

Literatur 
 Dehio-Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler, Thüringen. Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 2003, ISBN 3-422-03095-6.

Weblinks 

 Bergkirche St. Bartholomäus

Einzelnachweise 

Oberwirbach
Oberwirbach
Oberwirbach
Oberwirbach
Oberwirbach
Bauwerk aus Stein
Bauwerk in Bad Blankenburg
Kulturdenkmal in Bad Blankenburg
Erbaut im 13. Jahrhundert
Oberwirbach